Beha ist der Name von:

 Beha GmbH, Herrenbekleidungsfabrik in Berlin-Lichtenberg (1928–1945)
 Freja Beha Erichsen (* 1987), dänisches Model
 Johann Baptist Beha (1815–1898), deutscher Uhrmacher und Uhrenfabrikant
 Troels Beha Erichsen (* 1943), dänischer Schriftsteller, siehe Troels Kløvedal

Siehe auch:
 Bea